első Nagy Imre-kormány (1953–1955)
második Nagy Imre-kormány (1956. október 24. és november 3. között)
harmadik Nagy Imre-kormány (1956. november 3. és 7. között)